De kwalificatiefase voor het hoofdtoernooi van de UEFA Europa League 2019/20 begint op 27 juni en eindigt op 30 augustus 2019. In totaal nemen 178 teams deel aan de kwalificatiefase.

Data 
Alle lotingen vinden plaats in het UEFA hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland.

Instroming per ronde 
In onderstaande lijst is te zien welk land wanneer instroomde en met hoeveel teams het deelnam.

Kwalificatiefase 
De UEFA hanteert de volgende voorwaarden bij de lotingen.
 Bij de lotingen wordt een geplaatste club gekoppeld aan een ongeplaatste club, tenzij er alleen nog maar geplaatste of ongeplaatste clubs over zijn. In dat geval wordt de loting open.
 Clubs uit hetzelfde land kunnen niet tegen elkaar loten.
 Clubs uit de landen Servië en Kosovo kunnen ook niet tegen elkaar loten. Dit geldt ook voor de landen Bosnië en Herzegovina en Kosovo, maar ook voor Rusland en Oekraïne.: Mocht zich één van deze twee voorwaarden voordoen, wordt er geschoven met de wedstrijden om toch een juiste loting te krijgen.
 De wedstrijden vanaf de voorronde worden over twee wedstrijden gespeeld (heen en terug).

Voorronde 
Aan de voorronde deden 14 teams mee. De loting vond plaats op 11 juni 2019. De heenwedstrijden werden gespeeld op 27 juni, de terugwedstrijden op 2 en 4 juli 2019.

Loting 

Om te voorkomen dat twee clubs uit hetzelfde land tegen elkaar zouden spelen of op dezelfde dag, werden er wijzigingen tijdens de loting aangebracht.Wijziging 1: De terugwedstrijd van St Joseph's FC tegen KF Pristina werd verplaatst naar 2 juli, omdat anders Europa FC op dezelfde dag zou moeten spelen.Wijziging 2: SP Tre Fiori en KÍ Klaksvík werden omgedraaid, omdat anders twee ploegen uit Faeröer op dezelfde dag hun thuis- en uitwedstrijd zouden moeten spelen.

|}
Bijz.: * Deze wedstrijd werd omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Eerste kwalificatieronde 
Aan de eerste kwalificatieronde doen 94 teams mee, 87 nieuwe teams en de 7 winnaars uit de voorronde. De loting vond plaats op 18 juni 2019. De heenwedstrijden worden gespeeld op 9, 10 en 11 juli, de terugwedstrijden op 16 en 18 juli 2019.

|}
Bijz.: * Deze wedstrijd werd omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Tweede kwalificatieronde 
De tweede kwalificatieronde bestaat uit twee aparte constructies: een voor kampioenen en een voor niet-kampioenen. De loting vond plaats op 19 juni 2019. De heenwedstrijden worden gespeeld op 23 en 25 juli, de terugwedstrijden op 30 juli en 1 augustus 2019.

Kampioenen 

|}

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Niet-kampioenen 

|}
Bijz.: * Deze wedstrijd werd omgedraaid na de oorspronkelijke loting.

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Derde kwalificatieronde 
De derde kwalificatieronde bestaat uit twee aparte constructies: een voor kampioenen en een voor niet-kampioenen. De loting vond plaats op 22 juli 2019. De heenwedstrijden worden gespeeld op 6, 7 en 8 augustus, de terugwedstrijden op 13, 14 en 15 augustus 2019.

Kampioenen 

|}

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Niet-kampioenen 

!colspan=5|Niet-kampioenen

|}

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Play-offronde 
De loting vond plaats op 5 augustus 2019. De Play-offronde bestaat uit twee aparte constructies: een voor kampioenen en een voor niet-kampioenen. De heenwedstrijden worden gespeeld op 22 augustus, de terugwedstrijden op 29 augustus 2019.

Kampioenen 

|}

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden

Niet-kampioenen 

|}

Wedstrijden

Heen- en terugwedstrijden 

UEFA Europa League
Voetbal in 2019